Jourdan est un nom du Sud de la France, forme méridionale de Jourdain ou Jordan, initialement prénom, il est devenu nom de famille.

Il a pour variantes masculines Jordan, Jordane, Jordann, Jordany et féminines Jordana, Jordane, Jordanna, Jordanne

Patronyme 

 Famille Jourdan de la Passardière ;
 Adolphe Jourdan (1825-1889), peintre français ;
 André Joseph Jourdan (1757-1831), homme politique français ;
 Andrea Jourdan (?-), auteure culinaire québécoise ;
 Antoine Jacques Louis Jourdan (1788–1859), médecin français ;
 Bernard Jourdan (1918-2003), écrivain français ;
 Catherine Jourdan (1948-2011), actrice française français ;
 Charles Jourdan (1832-1891), homme politique français, député de l'Isère ;
 Charles Jourdan (1883-1976), fondateur en 1921 de la société qui porte son nom, marque de chaussures française ;
 Christian Jourdan (né en 1954), coureur cycliste français ;
 Claude Jourdan (1803-1873), médecin et paléontologue français ;
 Émile Jourdan (1860-1931), peintre français ;
 Émile Jourdan (1914-1999), homme politique français, maire de Nîmes de 1965 à 1983 ;
  :
 Éric Jourdan (1930-2015), écrivain français,
 Éric Jourdan (1961-), designer français ;
 Félix Jourdan de La Passardière (1841-1913), évêque titulaire français ;
 François Jourdan de La Passardière (1787-1851), officier de la Marine français ;
 Jacques Jourdan (1880-1916), peintre français, époux d'Hélène Morhange ;
 Jean Jourdan (1908-1986), anarchiste français ;
 Jean-Baptiste Jourdan (1757-1829), homme politique français, député de la Nièvre à la Convention nationale ;
 Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833), homme politique français, général et maréchal d'Empire ;
 Jean-Paul Jourdan, professeur d'histoire contemporaine français, président de l'université Bordeaux Montaigne ;
  ;
 Joseph-Auguste Jourdan (1846-1934), avocat et homme politique français, député du Var entre 1893 et 1898 ;
  :
 Louis Jourdan (1810-1881) journaliste et éditeur de presse français ;
 Louis Jourdan (1843-1932), homme politique français ;
 Louis Jourdan (1872-1948), peintre français ;
 Louis Jourdan (1921-2015), acteur français ;
 Marc Antoine Jourdan (1798-1847), homme politique français ;
 Mathieu Jouve Jourdan, (dit Jourdan Coupe-Tête) (1746-1794), révolutionnaire français, responsable des massacres de la Glacière à Avignon ;
 Maurice Jourdan (1902-1972), résistant français, Compagnon de la Libération ;
  ;
 Olivier Jourdan de La Passardière (1783-1862), officier de la Marine français ;
 Philippe Jourdan (né en 1960), évêque français en Estonie ;
  :  
 Pierre Jourdan (1907-1993), acteur français,
 Pierre Jourdan (1932-2007), réalisateur français de télévision, scénariste, producteur de spectacle, metteur en scène ;
 Pierre-Albert Jourdan (1924-1981), écrivain français ;
 Tom Jourdan (1999-), gymnaste français ;
 Théodore Jourdan (1833-1908), peintre français.

Toponymie 

 Boulevard Jourdan, le boulevard du  de Paris ;
 Rue Jourdan, rue de Saint-Gilles à Bruxelles ;
 Place Jourdan, place d’Etterbeek à Bruxelles ;
 Place Jourdan, place de Limoges ;
 La Bastide-des-Jourdans, la commune française du canton de Pertuis, dans le département français de Vaucluse ;
 Maisoncelles-la-Jourdan, la commune française du canton de Vire, dans le département français du Calvados.

Bande dessinée 
 Gil Jourdan, série de bande dessinée, créé par Maurice Tillieux pour le journal Spirou.

Autres 
 Loi Jourdan-Delbrel (1798), la loi de conscription en France.
 Éditions Jourdan, maison d'édition belge.

Notes et références